Cinturão do milho  é uma região dos Estados Unidos especializada no cultivo de milho e é uma sub-região do cinturão dos grãos (Grain Belt). Essa região, onde o milho é cultivado, foi determinada pelo governo, de acordo com o clima mais adequado para a plantação do mesmo, e de acordo com a proximidade com os mercados consumidores. Nesse caso, o milho é utilizado para produzir ração para o gado leitero cujo respectivo cinturão está acima do milho. Está localizado a sul do cinturão dos laticínios e a norte imediato do cinturão do algodão.

Nessas áreas, podem ser cultivados outros alimentos, como soja, ou haver criação de animais, como suínos.

Economia dos Estados Unidos
Regiões dos Estados Unidos
Milho